Royal Oaks ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Royal Oaks (Indiana)
 Royal Oaks (North Carolina)
 Royal Oaks (Coffee County, Tennessee)
 Royal Oaks (Maury County, Tennessee)

Siehe auch:
 Royal Oak